Acevedo (Colombia)
 Acevedo (Venezuela)